Вадимовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Вадимовка — посёлок в Лысковском районе Нижегородской области.
 Вадимовка — село в Черниговском районе Приморского края.